Евге́ний Ю́рьевич Дра́тцев (род. 1983) — российский пловец на открытой воде. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Родился 24 января 1983 года в Ярославле.

Первый тренер по плаванию — Елена Бутикова (Ярославль, бассейн «Лазурный»). Тренер с 1998 года — Ирина Воронина.

Окончил Ярославский государственный педагогический университет. В 2008 году там же под руководством профессора Александра Викулова защитил кандидатскую диссертацию по теме «Особенности регионального мышечного кровообращения у спортсменов высокой квалификации» (кандидат биологических наук).

Личная жизнь 
Женат. Воспитывает двоих сыновей: Михаила (2013 г.р.) и Александра (2014 г.р.).

Достижения

Примечания

Ссылки 
 Статистика на les-sports.info
 
 Статистика на i-swimmer.ru
 Евгений Дратцев: «То, что я попал на Олимпийские игры — дело случая». Комсомольская правда. 22.05.2008.
 Водный марафон. Городские новости. 25.08.2010.
 https://www.facebook.com/Drattsev.Evgeny
 http://fina.infostradasports.com/asp/lib/TheASP.asp?pageid=8937&sportid=117&personid=577475

Выпускники ЯГПУ
Кандидаты биологических наук
Пловцы Ярославля
Пловцы России
Чемпионы России по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Мастера спорта России международного класса